Vinck ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de Vinck (1924–1992), belgischer Keramiker
 Christian Vinck (* 1975), deutscher Tennisspieler
 Franz Vinck (1827–1903), belgischer Genremaler und Kunstpädagoge
 Heinrich Vinck, Mediziner (um 1770)
 Karel Vinck (* 1938), belgischer Geschäftsmann

Siehe auch:
 Vink
 Finck
 Fink
 Finckh